Acorn Acres ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acorn Acres (Illinois), Lake County
 Acorn Acres (New Hampshire), Rockingham County
 Acorn Acres (Suffolk), Stadtteil von Suffolk (Virginia)